Miejscowości w USA:
 Rosendale – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Rosendale – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Rosendale – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Rosendale – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
Gminy w USA:
 Rosendale (ang. Rosendale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Rosendale (ang. Rosendale Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Rosendale (ang. Rosendale Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac